Az 1969-es magyar női kézilabda-bajnokság a tizenkilencedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Veszprémi Vasas új neve Bakony Vasas lett.

A Bp. Gumiipari SC új neve Országos Gumiipari SC lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1970
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1969
Magyarno~ikezilabdabajnoksag